Cinema
 Cape Fear (1962) — filme com Robert Mitchum e Gregory Peck
 Cape Fear (1991) — filme com Robert DeNiro e Nick Nolte

Outros usos
 Rio Cape Fear — nos Estados Unidos
 Cabo Fear — promontório nos Estados Unidos (em inglês: Cape Fear)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de hidrografia